Chris Newton (1956) – ex tennista neozelandese
 Chris Newton (1973) – ciclista inglese